NGC 4859 (другие обозначения — UGC 8097, MCG 5-31-53, ZWG 160.71, PGC 44534) — галактика в созвездии Волосы Вероники.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4859
Волосы Вероники (созвездие)